Алекса́ндр Ива́нович Мака́ров:
 Макаров, Александр Иванович (? — ?) — Георгиевский кавалер № 2574, полковник (1813).
 Макаров, Александр Иванович (1913—1975) — советский партийный деятель, первый секретарь Куйбышевского райкома КПСС города Москвы.
 Макаров, Александр Иванович — советский инженер, лауреат Сталинской премии (1953).
 Макаров, Александр Иванович (род. 1965) — российский деятель внутренних дел, начальник ГУСБ МВД России с 2012 года.